Stati Uniti d'America
Filer – città della Contea di Twin Falls, Idaho
Filer – charter township della Contea di Manistee, Michigan